Miejscowości w USA:
 Walnut Grove – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Etowah
 Walnut Grove – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sacramento
 Walnut Grove – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Walton
 Walnut Grove – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Walnut Grove – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Leake
 Walnut Grove – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
 Walnut Grove – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Sumner
 Walnut Grove – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Hardin
 Walnut Grove – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Walnut Grove (ang. Walnut Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Walnut Grove (ang. Walnut Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Walnut Grove (ang. Walnut Grove Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 Walnut Grove (ang. Walnut Grove Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
 Walnut Grove (ang. Walnut Grove Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Walnut Grove (ang. Walnut Grove Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Granville
 Walnut Grove (ang. Walnut Grove Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
 Walnut Grove (ang. Walnut Grove Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas